Timber Lake kan syfta på följande platser:

USA 

 Timber Lake, South Dakota, countyhuvudort, Dewey County, 
 Timber Lake, Utah, ort, Wasatch County,